Бой у мыса Спартивенто (), в итальянской классификации Бой у  () — морское сражение Второй мировой войны между итальянским и британским флотами. 

Произошло 27 ноября 1940 года в Средиземном море. Ни одна из сторон не понесла серьёзного урона, но итальянцам пришлось отказаться от нападения на конвой британских транспортов.

Предыстория 
Итальянцы держали свои основные силы в гавани Таранто, надеясь, что само их присутствие будет мешать прохождению британских конвоев. В ночь на 11 ноября 1940 года британцы совершили дерзкую воздушную атаку гавани и вывели из строя половину итальянских линкоров.

Операции британской авиации в Средиземноморье существенно опирались на Мальту. Для снабжения гарнизона острова англичане снарядили конвой под усиленной охраной Группы H из Гибралтара и Группы D () из Александрии (Операция ). Конвой был обнаружен итальянской разведкой, и флот вышел на перехват.

Силы сторон 
Итальянский флот
 Адм. Анджело Ячино
 6 тяжёлых крейсеров : Больцано, Фиуме, Gorizia, Pola, Триест (слегка повреждён), Тренто .
 7 эсминцев : Ascari, Carabiniere, (повреждён), Oriani, Alfieri, Carducci, Gioberti
 Адм. Иниго Кампиони
 2 линкора : Vittorio Veneto, Giulio Cesare
 7 эсминцев: Alpino, Bersagliere, Fuciliere, Granatiere, Dardo, Freccia, Saetta

Британский флот
 Адм. Ланселот Холланд
 1 тяжёлый крейсер: Berwick (повреждён)
 4 лёгких крейсера : Manchester (слегка повреждён), Newcastle, Sheffield, Southampton
 Адм. сэр Джеймс Сомервилл
 1 линкор: Ramillies
 1 линейный крейсер: Renown
 9 эсминцев: Encounter, Faulknor, Firedrake, Forester, Fury, Gallant, Greyhound, Griffin, Hereward
 Не вступили в бой
 Авианосец: Ark Royal (12 истребителей, 12 пикирующих бомбардировщиков, 30 торпедоносцев)
 2 эсминца: Jaguar, Kelvin
 конвой и сопровождение
 1 крейсер ПВО: Coventry
 1 лёгкий крейсер: Despatch
 3 эсминца: Duncan, Hotspur, Wishart
 4 корвета: Gloxinia, Hyacinth, Peony, Salvia
 4 быстроходных транспорта, в том числе: Clan Forbes, Clan Fraser, New Zealand Star

Бой 
Англичане, имея сведения Ультра о передвижениях итальянского флота, двинулись на защиту конвоя, флоты противников начали сближение. 27 ноября в 9:45 разведывательный гидросамолёт IMAM Ro.43 с тяжёлого крейсера «Больцано» обнаружил британскую эскадру .

Вскоре после этого, в 9:56, командующий группой H адмирал Сомервилл получил доклад самолёта-разведчика с авианосца «Арк Ройял» о приближении пяти крейсеров и пяти эсминцев и предположил, что это основные итальянские силы. Группа D из Александрии ещё не подошла и англичане были в меньшинстве. Но через 15 минут поступила информация о приближении группы D и ситуация в корне изменилась. Силы сторон были примерно равны. Однако итальянский адмирал Иниго Кампиони имел приказ вступать в бой только при явном преимуществе.

Сомервилл разделил свои корабли на две части: пять крейсеров под командованием контр-адмирала Ланселота Холланда впереди и два линкора и семь эсминцев во второй группе. Дальше к югу авианосец «Арк Ройял» готовился к запуску торпедоносцев Fairey Swordfish. Итальянцы разделили свои силы на три группы: впереди шли две группы из шести тяжёлых крейсеров и семи эсминцев, третья — из двух линкоров и семи эсминцев сопровождения — несколько позади. В 12:07 Кампиони, получив доклад с гидросамолёта, понял, что силы равны, и приказал крейсерам уйти под защиту линкоров. Однако к этому моменту группа крейсеров уже вступила в бой.

В 12:22 крейсер «Фиуме» открыл огонь с дистанции . По мере сокращения дальности стала сказываться превосходящая огневая мощь итальянских тяжёлых крейсеров. Прибытие британского линкора «Рэмиллис» выровняло шансы, но хода линкора не хватало для удержания в строю крейсеров, и в 12:26 после нескольких залпов он выбыл из боя. Через четыре минуты вице-адмирал Анджело Якино, командующий итальянской крейсерской группой, получил приказ о выходе из боя. Якино приказал увеличить скорость до 30 узлов, поставил дымовую завесу и начал отход.

В это время итальянский эсминец «Ланчере» был поражён залпом с лёгкого крейсера «Манчестер» и серьёзно пострадал; после боя его все же удалось отбуксировать в порт. В 12:22 британский тяжёлый крейсер «Берик» получил проникающее попадание 203-мм снаряда в башню «Y»; было убито семь человек, ранено девять и возник пожар. В 12:35 второе попадание в электрощит прекратило питание кормовой части корабля, включая кормовую башню.

Залп линейного крейсера «Ринаун» накрыл крейсер «Триесте» осколками. В 13:00 линкор «Витторио Венето» открыл огонь с дистанции , сделав 19 выстрелов в семи залпах по британским крейсерам. Опасаясь попаданий, «Берик» и «Манчестер» отошли на юго-восток под защиту «Ринауна», при этом «Манчестер» получил осколочные попадания. В общей сложности бой длился 54 минуты; ни одна из сторон не понесла значительного урона.

Последствия 
После боя у Спартивенто Черчилль хотел заменить Сомервилла, со времён атаки в Мерс-эль-Кебире считая, что тот недостаточно агрессивен для адмирала. Однако комиссия по расследованию реабилитировала Сомервилла, в защиту которого высказались несколько адмиралов. Кампиони же упустил шанс нанести британцам решительное поражение, поэтому дни его командования на море были сочтены.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Green, Jack & Massignani, Alessandro. The Naval War in the Mediterranean, 1940—1943, Chatham Publishing, London 1998. 
 O’Hara, Vincent P.: Struggle for the Middle Sea, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 2009. .
 Shores, Cull and Malizia. Malta: The Hurricane Years (1940-41). Grub Street, London, 1999. 
 Stern, Robert C. (2015). Big Gun Battles: Warship Duels of the Second World War. Seaforth Publishing. .

Ссылки 

 Дивайн А. Д. Миллион миль. Бой у Спартивенто
 Смит Питер Чарлз. Бой неизбежен!
 The Battle of Cape Teulada
 Battaglia di Capo Teulada — Plancia di Commando

Морские сражения Второй мировой войны
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Италии
Сражения в Средиземном море
Конфликты 1940 года